Juan de la Cuesta puede referirse a:

 San Juan de la Cuesta, localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora, España.
 Juan de la Cuesta (editor del Siglo de Oro), impresor español del Siglo de Oro.
 Juan de la Cuesta (maestro), maestro alcalaíno del Siglo de Oro.
 Juan de la Cuesta (maestro cantero), maestro cantero cántabro del .
 Juan de la Cuesta (editorial), editorial hispanística norteamericana.